Visitació, episodi del Nou Testament en què s'explica que Maria, mare de Jesús, va a visitar la seva cosina Isabel embarassada de Joan Baptista
 Visitació (Capilla Oballe), obra d'El Greco, realitzada entre el 1607 i 1614, durant el seu darrer període toledà
 La Visitació (Rafael), pintura a l'oli executada al voltant de 1518 per l'artista renaixentista italià Rafael
 Església de la Visitació, santuari catòlic a Ein Kàrem, al districte de Jerusalem (Israel)
 Convent de la Visitació, diversos indrets
 Orde de la Visitació, orde monàstic femení dedicat a la vida contemplativa fundat com a congregació per Francesc de Sales, Joana Francesca de Chantal i Charlotte de Bréchard, en 1610